Kipkorir ist der Familienname folgender Personen:
 
 David Mandago Kipkorir (* 1978), kenianischer Marathonläufer

 Jonathan Kosgei Kipkorir (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Sammy Kibet Kipkorir (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Stephen Arusei Kipkorir (1970–2008), kenianischer Leichtathlet

Kipkorir als Zweitvorname / erster Teil des Familiennamens:
 Barnabas Kipkorir Koech (* 1979), ehemaliger kenianischer Marathonläufer
 Jacob Kipkorir Chesire (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 John Kipkorir Komen (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 
 Mbarak Kipkorir Hussein (* 1965), US-amerikanischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Julius Kipkorir Kilimo (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Michael Kipkorir Kipyego (* 1983), kenianischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Nicholas Kipkorir Chelimo (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Robert Kipkorir Kipchumba (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Titus Kipkorir Kurgat (* 1982), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Korir